Johannes Minckwitz kan syfta på:

* Johannes Minckwitz (1812–1885), tysk författare 
 Johannes Minckwitz (1843–1901), tysk schackspelare